Nistler ist der Familienname von:

 Luzia Nistler (* 1957), österreichische Schauspielerin
 Maximilian Nistler (1879–unbekannt), österreichischer Gymnasiallehrer und Provinzialrömischer Archäologe.